Oosterlauwers Fries, de oostelijke tak van de Friese taalfamilie
 Saterfries, het enige nog levende overblijfsel van het Oosterlauwers Fries
 afkomstig uit, wonend in of iemand uit de streek Oost-Friesland, in het uiterste noordwesten van de Duitse deelstaat Nedersaksen
 iemand uit het oosten van de provincie Friesland
 Oost-Fries paard, een paardenras in de regio Oost-Friesland in het noorden van Duitsland

Zie ook 
 Oostfries (doorverwijspagina)